

Legenda

Lezionari 1501-1600

Lezionari 1601-1700

Lezionari 1701-1800

Lezionari 1801-1900

Lezionari 1901-2000

Bibliografia

1501